Christian Lund (født 28. november 1969) er en dansk festivalleder, redaktør og museumsinspektør på kunstmuseet Louisiana.

Danskere i 1900-tallet
Danskere i 2000-tallet
Redaktører fra Danmark
Museumsfolk fra Danmark
Personer i Kraks Blå Bog